Даннмарі-сюр-Крет (фр. Dannemarie-sur-Crète) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.
 Ломон-сюр-Крет (фр. Lomont-sur-Crête) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.
 Крет (рос. Крет) — річка у Кезькому районі Удмуртії, Росія, ліва притока Липа.

Крет — прізвище.
 Крет Зіновій Миколайович (*1959) — український диригент, композитор і педагог.
 Никодим Крет (1912—1983) — словацький церковний діяч, священик-василіянин, доктор богослов'я, єпископ підпільної Церкви.